Анн-Эмманюэль-Фердинанд-Франсуа де Крой (; 10 ноября 1743, Париж — 15 декабря 1803, Ле-Рё (Эно), герцог де Крой, 4-й принц де Сольр, князь фон Мёрс и Священной Римской империи, гранд Испании 1-го класса — французский военный деятель, рыцарь орденов короля.

Биография 

Сын герцога Эмманюэля де Кроя, маршала Франции, и Анжелики-Аделаиды д'Аркур.

30 марта 1757 вступил в мушкетеры гвардии короля. В ходе четырех последних кампаний Семилетней войны служил лагерным адъютантом у своего отца.

30 ноября 1760 произведен в капитаны кавалерии. Был назначен кампмейстером Королевского Нормандского кавалерийского полка.

18 мая 1771 пожалован в кавалеры ордена Святого Людовика. 1 марта 1780 произведен в бригадиры, 1 января 1784 — в лагерные маршалы.

1 января 1786 пожалован в рыцари ордена Святого Духа.

19 апреля 1789 избран депутатом Генеральных штатов от дворянства бальяжа Ле-Кенуа. Был назначен вице-президентом от знатного сословия. 1 декабря вышел в отставку.

В 1791 году эмигрировал со всей семьей. После Регенсбургского конгресса герцог де Крой, как имперский князь, получил, в возмещение за потерю своих владений в Нидерландах, суверенитет над Дюльменом в Вестфалии, с населением около 10 тыс. человек.

Вернулся во Францию при Консульстве, и умер в замке Ле-Рё.

Семья 
Жена (29.10.1764): Августа Фредерика Вильгельмина Эрнестина фон Зальм-Кирбург (13.09.1747—19.04.1822), дочь князя Филиппа Йозефа Зальм-Кирбургского и принцессы Марии-Терезы-Жозефы ван Хорн

Дети:

 Герцог Огюст-Луи-Филипп-Эмманюэль де Крой (3.12.1765—19.10.1822). Жена 1) (18.01.1789): Анна-Виктюрньена-Анриетта де Рошешуар-Мортемар (1773—1806), дочь Виктюрньена-Жана-Батиста-Мари де Рошешуара, герцога де Мортемара, и Анны-Катрин-Габриель д’Аркур де Лильбонн; 2) (5.11.1821): Анн-Мари де Дийон (1796—1827), дочь графа Анри де Дийона
 Эмманюэль-Мари-Максимильен де Крой (7.07.1768—25.01.1842), принц де Сольр. Жена (9.04.1788): Аделаида де Крой д’Авре (ум. 1846), дочь Жозефа де Кроя, герцога д’Авре
 Луи-Шарль-Фредерик-Франсуа де Крой (19.12.1769—1795), принц де Крой и Священной Римской империи. Бригадир испанской армии, с которой участвовал в двух первых кампаниях против Французской республики. Был холост
 Шарль-Морис-Эмманюэль-Гийом де Крой (30/31.07.1771—16.01.1841), принц де Крой и Священной Римской империи. Офицер баварской и голландской службы
 Гюстав-Максимильен-Жюст де Крой (12.09.1773—1.01.1844), принц де Крой и Священной Римской империи. Кардинал
 Амеде-Луи де Крой (7.05.1777—1.11.1832), принц де Крой и Священной Римской империи. Полковник австрийской службы. Участник всех кампаний против Франции с 1795 по 1810

Литература 

  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 77—78 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Dictionnaire des parlementaires français. T. II. — P.: Bourloton, 1890, p. 226
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 589

Ссылки 

 

Генералы Франции XVIII века
Участники Семилетней войны
Гранды Испании
Депутаты Национального собрания от знати (1789—1791)
Французские эмигранты времён Французской революции
Дом де Крой
Герцоги де Крой